Kreštelovac  je naselje u Republici Hrvatskoj u Bjelovarsko-bilogorskj županiji, u sastavu općine Dežanovac.

Zemljopis 
Kreštelovac je smješten na zapadno od Dežanovca, susjedna sela su Sokolovac, Blagorodovac i Imsovac.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 125 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Dežanovac